TEU har flere betydniger:
 TEU – en måleenhed for skibscontainere (Twenty-foot Equivalent Unit)
 TEU – forkortelse for Traktaten om Den Europæiske Union.